Een verkeersweg:
 N695 (België)
 N695 (Frankrijk)
 N695 (Nederland), zie Provinciale weg 695

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing